Максим Александрович Шило (; ) — белорусский футболист, защитник клуба «Макслайн».

Клубная карьера 
В 2011 году он начал играть за клуб «Звезда-БГУ» во Второй лиге, где вскоре зарекомендовал себя в стартовом составе. С 2014 года выступал за клуб в Первой лиге.

В январе 2017 года поехал на просмотр в «Славию-Мозырь», где в дальнейшем подписал контракт. В составе мозырьского клуба стал одним из главных центральных защитников. В сентябре 2017 года сыграл за дубль, но позже вернулся в основной состав команды.

В январе 2018 года он стал игроком дебютанта Высшей лиги - клуба «Смолевичи», а в августе того же года перешел в «Луч».

В начале 2019 года в связи с переездом «Луча» в Могилев и слиянием с местным «Днепром» он стал игроком объединенной команды, которая получила название «Днепр». Играл в основном в стартовом составе, но не смог спасти команду от вылета из Высшей лиги.

В январе 2020 года присоединился к кыргызскому клубу «Дордой», с которым дважды стал чемпионом страны.

19 января 2022 года присоединился к столичному белорусскому клубу «Минск». Дебютировал за клуб 18 марта 2022 года против минского «Динамо». В декабре 2022 года покинул клуб по истечении срока действия контракта.

В феврале 2023 года футболист находился на просмотре в «Островце». В марте 2023 года присоединился к «Макслайну».

Достижения 
   Чемпион Киргизии (2):  2020, 2021

Статистика

Примечания 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Энергетик-БГУ»
Игроки ФК «Славия-Мозырь»
Игроки ФК «Смолевичи»
Игроки ФК «Луч» Минск
Игроки ФК «Днепр» Могилёв
Игроки ФК «Дордой»
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Днепр-ДЮСШ-1»